Siloam Springs peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Siloam Springs, une ville du comté de Benton, dans l’État de l’Arkansas.
 Siloam Springs Township, un ancien township du comté de Howell dans le Missouri.
  une communauté non incorporée du comté de Gentry dans le Missouri.
  une communauté non incorporée du comté de Howell dans le Missouri.